Се́верная Демерджи́ (, ) — одна из вершин главной гряды Крымских гор на массиве Демерджи-Яйла вблизи г. Алушта.

Название Демерджи означает «кузнец» в переводе с крымскотатарского языка.

Безлесная вершина, состоит из двух куполообразных поднятий высотой 1359 и 1356 г. Северо-западная часть выше. Репер установлен на вершине 1356 г. Северная Демерджи расположена на западном краю Демерджи-яйлы, ее высшая точка; по 4 км на северо-восток от поселка Лаванда (Алушта).

Чуть восточнее вершины Северной Демерджи — безымянная вершина высотой 1289 г.

См. также 
 Южная Демерджи

Примечания

Источники 
 
 Географическая энциклопедия Украины : в 3 т. / редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) и др. — К. : «Украинская советская энциклопедия» им. М. П. Бажана, 1989.

Горные вершины Крымских гор
Демерджи